Trambahn Luzern ist 
 eine alternative Bezeichnung für die ehemalige Strassenbahn Luzern
 die frühere Bezeichnung des Verkehrsunternehmens Verkehrsbetriebe Luzern